Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Mima Jaušovec che ha battuto in finale Virginia Ruzici 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec (Campionessa)
 Virginia Ruzici (finale)
 Regina Maršíková (semifinali)
 Kathy May-Teacher-Paben (quarti di finale)

 Janet Wright (secondo turno)
 Katja Ebbinghaus (secondo turno)
 Laura duPont (quarti di finale)
 Renáta Tomanová (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1978